Gonzalo Gómez se puede referir a las siguientes personas: 

Gonzalo Gómez (1531-1585), pintor español;
Gonzalo Gómez Sáenz, futbolista español;
Gonzalo Gómez Soto, ingeniero y político colombiano;
Gonzalo Gómez de Espinosa (1479-1530), capitán de la nao Trinidad.